|- align="center"
|align="left"| Corrado Fabi
|1983-1984
|0
|18
|12
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Teo Fabi
|1982, 1984-1987
|0
|71
|64
|3
|0
|2
|2
|23
|- align="center"
|align="left"| Pascal Fabre
|1987
|0
|14
|11
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Carlo Facetti
|1974
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Luigi Fagioli
|1950-1951
|0
|7
|7
|1
|1
|6
|1
|28
|- align="center"
|align="left"| Jack Fairman
|1953, 1955-1961
|0
|13
|23
|0
|0
|0
|0
|5
|- align="center" bgcolor="#99CCFF"
|align="left"| Juan Manuel Fangio
|1950-1951, 1953-1958
|51951, 1954-1957
|52
|51
|29
|24
|35
|23
|245
|- align="center" bgcolor="#99CCFF"
|align="left"| Nino Farina
|1950-1955
|11950
|34
|33
|6
|5
|20
|5
|114
|- align="center"
|align="left"| Walt Faulkner
|1950-1951, 1953-1955
|0
|6
|5
|1
|0
|0
|0
|1
|- align="center"
|align="left"| William Ferguson
|1972
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Maria Teresa de Filippis
|1958-1959
|0
|5
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Ralph Firman
|2003
|0
|15
|14
|0
|0
|0
|0
|1
|- align="center"
|align="left"| Ludwig Fischer
|1952
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Rudi Fischer
|1951-1952
|0
|8
|7
|0
|0
|2
|0
|10
|- align="center"
|align="left"| Mike Fisher
|1967
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Giancarlo Fisichella
|-
|0
|231
|229
|4
|3
|19
|2
|275
|- align="center"
|align="left"| John Fitch
|1953, 1955
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Christian Fittipaldi
|1992-1994
|0
|43
|40
|0
|0
|0
|0
|12
|- align="center" bgcolor="#99CCFF"
|align="left"| Emerson Fittipaldi
|1970-1980
|21972, 1974
|149
|144
|6
|14
|35
|6
|281
|- align="center"
|align="left"| Wilson Fittipaldi
|1972-1973, 1975
|0
|38
|35
|0
|0
|0
|0
|3
|- align="center"
|align="left"| Theo Fitzau
|1953
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Pat Flaherty
|1950, 1953-1956, 1959
|0
|6
|6
|1
|1
|1
|0
|8
|- align="center"
|align="left"| Jan Flinterman
|1952
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Ron Flockhart
|1954, 1956-1960
|0
|14
|14
|0
|0
|1
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Myron Fohr
|1950
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Gregor Foitek
|1989-1990
|0
|22
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| George Follmer
|1973
|0
|13
|12
|0
|0
|1
|0
|5
|- align="center"
|align="left"| George Fonder
|1952, 1954
|0
|5
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Norberto Fontana
|1997
|0
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Azdrubal Fontes Bayardo
|1959
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Carl Forberg
|1951
|0
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Gene Force
|1951, 1960
|0
|5
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Franco Forini
|1987
|0
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Philip Fotheringham-Parker
|1951
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| A.J. Foyt
|1958-1960
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Giorgio Francia
|1977, 1981
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Don Freeland
|1953-1960
|0
|8
|8
|0
|0
|1
|0
|4
|- align="center"
|align="left"| Heinz-Harald Frentzen
|1994-2003
|0
|160
|156
|2
|3
|18
|6
|174
|- align="center"
|align="left"| Paul Frere
|1952-1956
|0
|11
|11
|0
|0
|1
|0
|11
|- align="center"
|align="left"| Patrick Friesacher
|2005
|0
|11
|11
|0
|0
|0
|0
|3
|- align="center"
|align="left"| Joe Fry
|1950
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Hiroši Fušida
|1975
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|}

Opombe

F